В списке перечисляются действующие гидроэлектростанции России. Список сортирован по диапазонам установленной мощности: свыше 1000 МВт, от 100 до 1000 МВт, от 10 до 100 МВт, до 10 МВт. Отдельно указаны гидроаккумулирующие и приливные электростанции. Также отдельно приводится информация о строящихся ГЭС (в том числе находящихся в замороженном строительстве).

Установленная мощность и структура собственности электростанций приводится в соответствии с официальными годовыми отчётами генерирующих компаний. Полные перечни действующих ГЭС по регионам России как правило приводятся в Схемах и программах развития электроэнергетики соответствующего региона, разрабатываемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».

По данным Русгидро, на конец 2013 года на территории функционируют 102 гидростанции мощностью свыше 100 МВт, а общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в стране составляет порядка 45 ГВт.

По данным ОАО «СО ЕЭС» — системного оператора единой электроэнергетической системы России — суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций ЕЭС России составляет: на 1 января 2015 года 47 712,39 МВт или 20,5 % от суммарной установленной мощности электростанций; на 1 января 2017 года 48 085,94 МВт или 20,3 % от суммарной установленной мощности электростанций; на 1 января 2020 года 49 870,29 МВт или 20,24 % от суммарной установленной мощности электростанций.

Гидроэлектростанции свыше 1000 МВт

Гидроэлектростанции от 100 до 1000 МВт 

С 1989 года заморожено строительство Крапивинской ГЭС планируемой мощностью 345 МВт на р. Томь в Кемеровской области.

Гидроэлектростанции от 10 до 100 МВт 

На 2021 год достраивается Белопорожская ГЭС мощностью 49,8 МВт (ГЭС-1 с генераторами 24,9 МВт построена), строятся: Красногорские МГЭС — 49,8 МВт, Башенная МГЭС — 10 МВт.

Гидроэлектростанции менее 10 МВт 

Из эксплуатации выведено большое количество ранее действовавших ГЭС малой мощности, в том числе: Чемальская ГЭС (0,4 МВт, р. Чемал, Республика Алтай), Красноключёвская малая ГЭС (0,2 МВт, Башкирия), Садовая ГЭС (0,20 МВт, р. Кубань, Карачаево-Черкесия), Горбовская ГЭС (0,5 МВт, р. Руза, Московская область), Ярополецкая ГЭС (0,01 МВт, р. Лама, Московская область), Алапаевская ГЭС (2 МВт, Свердловская область), Солдатская ГЭС (0,36 МВт, Кабардино-Балкария), ряд малых ГЭС Псковской области.

В Новгородской области рассматривается возможность восстановления Белебёлковской (450,0 кВт), Боровновской (500,0 кВт) и Обреченской ГЭС (450,0 кВт).

Гидроаккумулирующие электростанции

Приливные электростанции

Строящиеся гидроэлектростанции

Текущие планы строительства 
Для обеспечения устойчивости работы энергосистемы и увеличения мощностей генерации в 2016 году была утверждена первая редакция «Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики». Ее актуальная на 2021 год редакция определяет следующий список планируемых к строительству следующих гидроэлектростанций мощность 100 МВт и выше :

См. также 
 Атомная энергетика России
 Список тепловых электростанций России
 Список ветряных электростанций России
Список солнечных электростанций России

Примечания

Литература 
 Схема размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации / Приказ Минэнерго России от 19.04.2012 № 162
 

Списки:Экономика России
Списки плотин и гидроэлектростанций
Электроэнергетика России